Kepulauan Siau Tagulandang Biaro oder kurz Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang und Biaro) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk gehört zur Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi).

Geographie 
Der Regierungsbezirk Kepulauan Sitaro liegt etwa 60 bis 120 Kilometer nördlich der Hauptinsel Sulawesi und ist ringsum vom Meer umgeben (Inselgruppe =). Er besteht aus den südlichen Inseln der Sangihe-Inselgruppe. Die drei Namensgeber des Kabupaten sind die drei größten Inseln, die Hauptinsel Siau und weiter südlich Tagulandang und Biaro. Insgesamt gibt es 44 Inseln, die meisten in den Distrikten Siau Timur Selatan (24) und Biaro (17).

Der Bezirk erstreckt sich zwischen 2⁰07′48″ und 2⁰48′36″ n. Br. sowie zwischen 125⁰09′36″ und 125⁰ 29′ 24″ ö. L. Der Verwaltungssitz Ulu Siau liegt im Osten der Insel Siau im bevölkerungsreichsten Distrikt Siau Timor.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Pulau Morotai wurde 2007 durch Ausgliederung aus dem Bezirk Kep. Sangihe Talaud gebildet. Dieser gab dabei etwa 37 Prozent seines Territoriums (275,86 von 736,97 km²) ab. Die ursprünglich übernommenen Distrikte (Kecamatan) bestehen unverändert noch heute. Die weitere Untergliederung erfolgt in 93 Dörfer (Desa). Zehn davon besitzen als Kelurahan städtischen Charakter.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 71.817 Menschen, davon 35.697 Frauen (49,71 %) und 36.120 Männer (50,29 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,86 %.

Mitte 2022 waren 96,65 Prozent der Einwohner Christen (68.929 Protestanten / 530 Katholiken) und 3,32 % der Einwohner Moslems.72,32 Prozent oder 51.971 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 17,68 % waren Kinder und 10,01 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 44,71 % ledig; 49,13 % verheiratet; 0,54 % geschieden und 5,62 % verwitwet. Im Jahr 2020 betrug der HDI-Index 67,64 und lag unter dem Provinzdurchschnitt von 72,93.

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Sitaro — Karte 1:150.000 (2014)
 mannigfache Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Utara